CEC steht als Abkürzung für:
 Capillary Electro-Chromatography, deutsch: Kapillarelektrochromatographie
 Cation Exchange Capacity, siehe Kationen-Austausch-Kapazität
 CEC-Centro de Entrenamiento Cristiano
 Central and Eastern European Countries
 Central Electronic Complex
 Central European Convention, Untergruppe von IAESTE
 Centre d’Entraînement Commando
 Centre européen des consommateurs, deutsch: Europäisches Verbraucherzentrum
 Cobequid Educational Centre, kanadische Highschool
 Comité Européen de Course, europäischer Dachverband für Inline-Speedskating
 Commission Européenne de Canyon, europäischer Verband von Canyoningführern, abgelöst von der Commission Internationale de Canyon
 Confédération Européenne des Cadres, CEC European Managers, europäische Interessenvertretung von Führungskräften
 Conference of European Churches (deutsch KEK)
 Conferencia Episcopal de Colombia, kolumbianische Bischofskonferenz
 Congress on Evolutionary Computation
 Consumer Electronics Control, Datenbus für Unterhaltungsgeräte
 Cooperative Engagement Capability, Netzwerktechnik der Marine der Vereinigten Staaten
 Certified Enterprise Coach, Zertifizierung der ScrumAlliance für agile Coaches 
 Confédération Européenne de l'Industrie de la Chaussure, europäischer Schuhverband, siehe European Confederation of the Footwear Industry

Unternehmen:
 CEC GmbH & Co. KG, Consulting Engineering Construction
 Casa de Economii și Consemnațiuni, Sparkassenverband in Rumänien
 Copperbelt Energy Corporation, Unternehmen der Energiewirtschaft in Sambia

Abkürzung